Doi Chong (Lampang), een berg in de Thaise provincie Lampang
 Doi Chong (Mae Sai), een berg in de amphoe Mae Sai in de Thaise provincie Chiang Rai
 Doi Chong (Mae Suai), een berg in de amphoe Mae Suai in de Thaise provincie Chiang Rai